Gospel Train steht für:
 The Gospel Train (Get on Board), traditionelles afro-amerikanisches Spiritual, Erstveröffentlichung 1872

Daran angelehnt:
 Gospel Train, Musikstück von Tom Waits aus dem Stück The Black Rider (1990)
 Gospel Train, Musikalbum von Rosetta Tharpe (1956)

Diverse Laienchöre tragen ebenfalls diesen Namen, u. a. Jugendchöre am Gymnasium Gars und an der Goethe-Schule Harburg.